Bordum bezeichnet
 Bordum (Wurtendorf), ein im Jahre 1511 untergegangenes Dorf am Jadebusen 
 Bordum (Wilhelmshaven), ein Stadtviertel von Wilhelmshaven

Davon abgeleitete Verwendungen:
 Bordumer Busch, ein Naturschutzgebiet in Wilhelmshaven.